Deux sœurs peut faire référence à :
 Deux sœurs, film d'horreur sud-coréen de Kim Jee-woon sorti en 2003 ;
 Deux sœurs, film allemand d'Anne Wild sorti en 2013 ;
 Deux sœurs, roman français de David Foenkinos paru en 2019.

Voir aussi